Vollnhofer ist der Name von:
 Eberhard Vollnhofer (1934–2019), österreichischer Propst
 Thomas Vollnhofer (* 1984), österreichischer Fußballtorwart